__БЕЗКН__

Viverroidea (Вивероидеа) је  инфраред мачколиких звијери из нерангиране групе Aeluroidea. Овај инфраред сисара обухвата породица Viverridae и натпородица Herpestoidea. Стручни назив за чланове овог инфрареда сисара је вивероиди.

Етимологија назива 
Назив овог инфрареда води поријекло од:
 рода Viverra,
 и таксономског наставка -oidea.

Систематика

Класификација 
Класификација инфрареда Viverroidea:

[† - ознака за изумрли таксон]
 Инфраред: Viverroidea
 Породица: Viverridae (вивериди)
 Натпородица: Herpestoidea
 Породица: Eupleridae (мадагаскарски мунгоси)
 Породица: Herpestidae (мунгоси)
 Породица: Hyaenidae (хијене)
 Породица: †Lophocyonidae
 Породица: †Percrocutidae

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе инфрареда Viverroidea.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Aeluroidea

Референце

Спољашње везе